Eko pode referir-se a:

 Eko Guitars — empresa italiana, fabricante de instrumentos musicais;
 Eko Eko Azarak — frase inicial de um encantamento Wiccan;
 EKO Cobra (Einsatzkommando Cobra) — unidade especial contraterrorista da polícia federal austríaca;
 Mr. Eko — personagens da série Lost.

Desambiguação